ФК Барселона може да се отнася за:

 ФК Барселона – Професионален испански футболен клуб
 ФК Барселона (хокей на лед) – Професионален испански хокеен клуб
 ФК Барселона (хандбал) – Професионален испански хандбален клуб
 Аша ФК Барселона – Професионален испански баскетболен клуб